У́лица Сове́тской Мили́ции — одна из улиц исторического района Белый город в центральной части Астрахани, проходит с северо-запада на юго-восток параллельно Свердлова и реке Кутум. Начинается от Адмиралтейской улицы, пересекает улицы Кирова и Володарского и заканчивается у Коммунистической улицы.

История 
До 1837 году официально утверждено уже существовавшее название Новая Горянская, позднее также встречается вариант Ново-Агарянская. С 1920 по 1967 год улица называлась Электрической, затем получила своё современное название.

Примечания 

Улицы Астрахани